University of Applied Sciences and Technology (Suriname), een hogeschool in Paramaribo en Nickerie, Suriname
 University of Applied Sciences and Technology (Iran), een hogeschool in verschillende provincies in Iran